Кипергань ( — проигравший выигрывает) — альтернативное название в дореволюционной России:
 Шахматная задача на обратный мат.
 Обратные русские шашки

См. также 
 Поддавки (значения)